Tamminiemi kan avse:

 Tamminiemi (udde i Finland) – en udde på Luonnonmaa i Nådendal i Egentliga Finland
 Eknäs, Borgå (finska: Tamminiemi) – en by i Borgå i Östra Nyland
 Ekudden, Helsingfors (finska: Tamminiemi) – en villa, finskt presidentresidens, numera museum